Az excentricitás jelentései:

 excentricitás (csillagászat)
 excentricitás (gráfelmélet)